Чудовский — фамилия.

Известные носители:

 Чудовский, Валерьян Адольфович (1882—1937) — библиотекарь, литературный критик, теоретик стихосложения.
 Евфимий Чудовский (ум. 1705) — инок Чудова монастыря в Москве, один из идеологов «грекофильства», писатель, переводчик, редактор, библиограф.
 Иоаким Чудовский (ум. 1739) — архимандрит Иосифо-Волоцкого монастыря Московской епархии Русской православной церкви. 
 Чудовский, Константин Юрьевич (род. 1982) — российский дирижёр.

См. также 
 Чудовский район — административно-территориальная единица (район) и муниципальное образование (муниципальный район) в составе Новгородской области Российской Федерации.